200 m stylem grzbietowym kobiet – jedna z konkurencji rozgrywanych podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu 2013. Eliminacje i półfinały odbyły się 2 sierpnia. Finał rozegrano 3 sierpnia.

W tej konkurencji wzięło udział 34 (36 zgłoszonych) zawodniczek z 29 państw.

Złoty medal zdobyła Missy Franklin reprezentująca Stany Zjednoczone. Drugie miejsce zajęła Australijka Belinda Hocking, a brązowy medal przypadł Hilary Caldwell z Kanady.

Rekordy

Wyniki

Eliminacje

Półfinały 
 Półfinał 1

 Półfinał 2

Finał

Bibliografia 
 
 
 

Pływanie na Mistrzostwach Świata w Pływaniu 2013